Ji Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Jizhou Shi, härad, Hebei, 
 Ji Xian (härad i Kina, Shanxi), 
 Weihui Shi, härad, Henan, 
 Ji Xian (härad i Kina, Tianjin), 

Robotskapade Kinaförgreningar